Tunahan est un prénom et patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1888-1959), académicien islamique ottoman

Prénom
 (né en 1992), joueur suisse de football
Tunahan Kuzu (né en 1981), homme politique turco-néerlandais
 (né en 2002), joueur néerlandais de football

Homonymie de prénom